Strachówka est le nom :
 de la gmina de Strachówka, dans le powiat de Wołomin, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Strachówka, chef-lieu de cette gmina